Bernard Lavigne peut référer à :
 Bernard Lavigne (1894-1926), joueur français de rugby à XV ;
 Bernard Lavigne (1954-2019), joueur français de rugby à XV.